Zanette ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Zanette (1970–2003), italienischer Radrennfahrer
 Marc Zanette (* 1990), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Zanette (* 1988), italo-kanadischer Eishockeyspieler